Чемпиона́т Ла́твии по футбо́лу 1926 го́да () — 6-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу.

Турнирная таблица 
Рижская группа

Финальный турнир

Ссылки 
 История чемпионатов Латвии по футболу на RSSSF

1926
Футбол в Латвии в 1926 году